Deze pagina geeft een overzicht van alle selecties van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. Elk land moet 23 spelers, waarvan 3 doelmannen, selecteren. Dit moet gebeuren voor de deadline van 29 mei 2012. Mocht een speler die geselecteerd is geblesseerd raken, dan mag hij voordat de eerste wedstrijd van zijn land gespeeld is worden vervangen.

Caps en goals zijn bijgewerkt tot 23 mei 2012. Leeftijden zijn bijgewerkt tot 8 juni 2012.

Groep A

Bondscoach:  Franciszek Smuda

Bondscoach:  Fernando Santos

Bondscoach:  Dick Advocaat

Bondscoach:  Michal Bílek

Groep B

Bondscoach:  Bert van Marwijk

Bondscoach:  Morten Olsen

Bondscoach:  Joachim Löw

Bondscoach:  Paulo Bento

Groep C

Bondscoach:  Vicente del Bosque

Bondscoach:  Cesare Prandelli

Bondscoach:  Giovanni Trapattoni

Bondscoach:  Slaven Bilić

Groep D

Bondscoach:  Oleh Blochin

Bondscoach:  Erik Hamrén

Bondscoach:  Laurent Blanc

Bondscoach:  Roy Hodgson

Trivia 
 De Nederlander Jetro Willems is de jongste speler van het Europees kampioenschap voetbal mannen ooit. Hij verbreekt hiermee het record van de Belg Enzo Scifo uit 1980.
 Engeland is het enige land waarbij alle selectiespelers in eigen land spelen. Ierland is het enige land, waarbij geen enkele speler in eigen land speelt.
 Bayern München levert de meeste internationals af. (Nederland (1x), Frankrijk (1x), Kroatië (1x), Oekraïne (1x) en Duitsland (8x))
 PSV uit Nederland is de enige club, waarvan twee keepers zijn opgeroepen. Zowel Andreas Isaksson als Przemysław Tytoń werden voor hun land opgeroepen. Beide spelers kwamen ook aan spelen toe.

Europees kampioenschap voetbal 2012